Geografia:
 Estats Units:
 Shirley (Arkansas)
 Shirley (Indiana)
 Shirley (Maine)
 Shirley (Massachusetts)
 Shirley (Nova York)
 Anglaterra:
 Shirley (Londres), barri de Londres.

 Biografies:
 Shirley Booth (Nova York, 1898 - North Chatham, 1992), actriu estatunidenca.
 Shirley Cheechoo (Eastmain, Quebec, 1952), artista candaenca d'origen cree.
 Shirley Jones (1934, Charleroi, Pennsilvània), actriu estatunidenca.
 Shirley MacLaine (Richmond, 1934), actriu estatunidenca.